Альсира:

 Альсира — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.
 Альсира — испанский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Терсере.